Еремята — название населённых пунктов:

Россия 
 Еремята — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Еремята — деревня в Сивинском районе Пермского края.